HUD o Hud puede designar:

Personas 
 Banu Hud, dinastía yemení de 1039 a 1131;
 Hud, profeta del islam.
 Ibn Hud (f. Almería, 1238) rey andalusí, descendiente de los hudíes de Zaragoza;
 Sulaymán ben Hud al-Musta'in (1039-1047) fundador de la dinastía hudí en la Taifa de Saraqusta;

Informática 
 Head-up display, pantalla transparente utilizada para proyectar información sin obstaculizar la visión;
 HUD en videojuegos, la información que se muestra en la pantalla durante la partida;

Además 
 Hud (1963), película con Paul Newman;
 Hemorragia uterina disfuncional, (HUD) una patología ginecológica causado por un desbalance hormonal;
 United States Department of Housing and Urban Development, Ministerio estadounidense para el desarrollo urbano.